Il singolare del torneo di tennis Maybelline Classic 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Wendy Turnbull (primo turno)
 Hana Mandlíková (primo turno)

 Pam Shriver (semifinali)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1982